Асекеево — станция в Асекеевском районе Оренбургской области. Входит в состав Асекеевского сельсовета.

География 
 Находится у восточной окраины - Асекеево.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Асекеевского района